Huzol ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Huzol (* 1984), ukrainische Frauenrechtlerin, Gründerin von FEMEN
 Jewhen Huzol (* 1990), ukrainischer Sprinter